Hussong ist der Familienname folgender Personen: 

 Christin Hussong (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Friedrich Hussong (1878–1943), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Günther Hussong (* 1948), rheinfränkischer Autor und Mundartkabarettist („De Plattmacher“)
 Hans-Peter Hussong (* 1955), deutscher Koch
 Hermann Hussong (1881–1960), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Hugo Hussong (1902–1943), deutscher Schachspieler
 Meggy Hussong (* 2005/06), deutsche Kinderdarstellerin 
 Rudolf Hussong (1903–1967), deutscher Politiker
 Stefan Hussong (* 1962), deutscher Akkordeonist
 Ulrich Hussong (* 1953), deutscher Historiker und Archivar 
 Willi Hussong (1903–1981), deutscher Kirchenverwaltungsrat und Vorstand der HUK-Coburg